Masatoshi Saito peut faire référence à :

Masatoshi Saito (1885-1953), un militaire japonais,
, un homme d'affaires japonais.